Příjmení Vavruška nosí více významných osobností:

 David Vavruška (* 1972) – český fotbalový trenér
 Jaromír Vavruška (1939–2010) – český operní pěvec a hudební pedagog
 Miloš Vavruška (1924–2003) – český herec